Bohuňov, comune del distretto di Svitavy, nella regione di Pardubice
Bohuňov, comune del distretto di Žďár nad Sázavou, nella regione di Vysočina